…But Seriously () este al patrulea album de studio al lui Phil Collins.

Lista pieselor 

 "Hang In Long Enough" – 4:44 
 "That’s Just the Way It Is" – 5:10 
 "Do You Remember?" – 4:36 
 "Something Happened on the Way to Heaven"  – 4:50 
 "Colours" – 8:51 
 "I Wish It Would Rain Down" – 5:28 
 "Another Day in Paradise" – 5:21 
 "Heat on the Street" – 3:51 
 "All of My Life" – 5:36 
 "Saturday Night And Sunday Morning"  – 1:26 
 "Father to Son" – 3:34 
 "Find a Way to My Heart" – 6:08

Albume muzicale